Ген: 

 Ген — структурная и функциональная единица наследственности живых организмов.
 Ген — коммуна во Франции, департамент Шаранта.
 Ген — один из языков гбе.
 Ген де Бурмон, Луи Огюст Виктор де (1773—1846) — французский граф, маршал Франции, маршал Португалии.
 Ген, Виктор (1813—1890) — историк прибалтийско-немецкого происхождения.
 Ген, Карл Георг Франц 1821—1875) — эстонский учёный, профессор Дерптского университета по кафедре сельскохозяйственной технологии.
 Ген, Николай Леонидович (1930—2002) — депутат Государственной Думы 1 созыва.
 Ген, Тевье Григорьевич (1912—2003) — еврейский советский писатель.
 Ген-13 — вымышленная команда супергероев из серии комиксов «Gen¹³» компании Wildstorm.

См. также 
 Слова, начинающиеся с Ген